{{Infobox acteur
| naam              = Mira Banjac  Мира Бањац
| afbeelding        =
| onderschrift      = 
| volledige naam    = Mirjana Banjac
| geboortenaam      = 
| bijnaam           = 
| pseudoniem        = 
| geboren           = 4 november 1929
| geboorteplaats    = Erdevik (Vojvodina)
| overleden         = 
| overlijdensplaats = 
| land              = 
| handtekening      = 
| jaren-actief      = 1949-heden
| beroep            = Actrice
| website           = 
| imdb              = 0052031
| ibdb              = 
| moviemeter        = 
}}Mira Banjac''' (Servo-Kroatisch: Мира Бањац; Erdevik (Vojvodina), 4 november 1929) is een Servisch theater-, film- en televisieactrice.

Mira Banjac is onder meer bekend van "Zvizdan, "Lepa Sela Lepo Gore" en "Sjecas Li Se Dolly Bell".

Jeugd
Banjac werd geboren in het geboortedorp van haar moeder, Erdevik, in het district Srem in Vojvodina. Haar vader bracht het grootste deel van zijn leven door in Detroit (Verenigde Staten) en sprak nauwelijks Servisch. Het huwelijk van haar ouders was gearrangeerd. Vier jaar na haar geboorte keerde haar vader terug naar de VS met de bedoeling het gezin naar de Verenigde Staten te brengen, maar Mira 's ooms lieten dit niet toe. Banjac bracht het grootste deel van haar jeugd door in Erdevik.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot de minderjarige Banjac zich aan bij de culturele afdeling van de Eerste Proletarische Brigade van het Nationale Bevrijdingsleger van Joegoslavië.

Carrière
Ze ging naar de staatsmuziekschool in Novi Sad, waar ze in 1950 afstudeerde. In de jaren 1953-1955 speelde ze in het nationale theater in Banja Luka, waarna ze naar het “Servische Nationale Theater” in Novi Sad ging. Tot 1970 was ze een actief lid, totdat ze verhuisde naar in Belgrado.

Ze begon haar televisiecarrière in 1964 met de film Battle on Kosovo Pole (Boj na Kosovu), geregisseerd door Jovan Konjovic. Voor “Mamaroš” (2013) won ze een prijs uit Brazilië.

Filmografie

Externe links 
 

Servisch acteur
Joegoslavisch acteur